Dicembre – dodicesimo e ultimo mese dell'anno secondo il calendario gregoriano
 Dicembre – dipinto del 1883 di Adolfo Tommasi
 Dicembre – film del 1990 diretto da Antonio Monda
 Dicembre – brano musicale del 2016 contenuto nell'album L'ultima festa di Cosmo